Corynaea ist 

 eine Pflanzengattung mit der einzigen Art Corynaea crassa
 eine Schmetterlingsgattung, siehe Corynaea (Schmetterlinge)